Ferula macrocarpa är en flockblommig växtart som beskrevs av William Jackson Hooker och George Arnott Walker Arnott. Ferula macrocarpa ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
macrocarpa